Niko Mikkola (ur. 1996), fiński hokeista
 Niko Mikkola (ur. 1997), fiński hokeista